Ujarasussuit bezeichnet:
 Ujarasussuit (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ujarasussuit (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ujarasussuit (Insel, Quassuaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland